Campofrío puede hacer referencia a:
 Campofrío, empresa de alimentación española;
 Campofrío, localidad de Huelva, España.